Folie (mittellateinischen folia („Metallblättchen“)) steht für: 

 Folie, ein sehr dünnes Metall- oder Kunststoffblatt
 der französische Begriff für Folia, einer musikalischen Gattung
 Overheadfolie oder Blattfolie
 ein sichtbarer Abschnitt in einer Präsentation eines Präsentationsprogramms
 als übertragene Bedeutung für Hintergrund

Folie ist der Familienname folgender Personen:
 Sabine Folie (* 1962), italienische Kunsthistorikerin und Museumsleiterin